Аревахач (, солнечный крест), также известный как Армянский знак вечности (символ «֍») — древний армянский символ в виде круглого, вихревого, винтообразного круга, похожего на солнце. Имея форму розетки с загнутыми в одну сторону лучами, может считаться разновидностью свастики. Один из древнейших символов в армянской культуре. Является главным изобразительным символом Армении и армян.

Символика 

В зависимости от количества элементов армянский знак вечности называется соответственно шестикрылым или восьмикрылым.

Согласно Вилю Мириманову, вписанная в круг свастика как разновидность креста подчеркивает момент движения, превращения жизни в смерть и смерти в жизнь. По мнению А. Орлова, вихревая свастика («сегнерово колесо») «обозначает… вихрь или воронку, с помощью которой аккумулируется энергия, необходимая для перехода из одного энергетического плана в другой». Крест в круге, а также щит, встречающийся на хачкарах обозначает ещё и замкнутый цикл бытия (жизнь — смерть — возрождение). Встречается на армянских христианских памятниках с V века, потом этот знак перешёл и на хачкары. К VIII веку об использовании символа вечности в армянской архитектуре можно уже говорить как о давно устоявшей иконографической практике, причем символ сохранил свое значение с раннего средневековья до наших дней.

Распространение 

Составляет элементы символики на хачкарах, монастырей и других архитектурных памятников. Круг, как и вращающиеся линии, символизировали совершенство. Архитекторы таким образом выражали концепцию вечной, небесной жизни.
Часто используется в государственной символике, а также в символиках неправительственных организаций.
В 2012 году консорциум Юникода, совместно с организацией ISO, официально добавили в блок «Армянское письмо» левосторонний и правосторонний знаки вечности под названием «Armenian Eternity sign», тем самым впервые произведя оцифровку данного символа.

Факты 

 В конце апреля 2016 года Конгресс армянской молодёжи России выступил организатором акции «100+1» в память жертв Геноцида армян. В акции приняли участие региональные подразделения КАМР в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Калининграде, Кисловодске, Краснодаре, Красноярске, Липецке, Перми, Подольске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Севастополе, Сочи, Ставрополе, Сургуте, Уфе. В каждом городе из лампад выстраивался текст: «Будущее армянского народа, его победы или поражения — в тебе, армянская молодежь. Наш дух неугасаем. Турция, Геноцид армян — преступление без срока давности. Ответственности не избежать!», после чего лампады собирались в аревахач.
 Изображение аревахача было использовано на конкурсе песни Евровидение 2014 во время выступления представителя Армении Арама Mp3.
 Аревахач упоминается в фантастическом боевике Сэй Алека «Звёздное скопление. Курс вторжения».
 Аревахач упоминается в фэнтезийном боевике Георгия Григорьянца «Гром над Араратом».
 Аревахач является главным символом международной гуманитарной премии Аврора.

См. также 

 Армянский крест
 Свастика
 Борджгали

Ссылки 
 Крест в наскальном искусстве Армении

Примечания

Литература 
 
 Шагинян А. H. Армянские хачкары (крестные камни) и их надписи (IX—XIII вв.). Автореф. канд. дис. Ереван, 1970.
 
 
 

Армянское язычество
Архитектура Армении
Армянские символы
Солярные символы
Свастика
Типы крестов